Émile Auguste Joseph De Wildeman (* 19. Oktober 1866 in Saint-Josse-ten-Noode; † 24. Juli 1947 in Brüssel) war ein belgischer Botaniker. Sein offizielles botanisches Autorenkürzel lautet „“

Er studierte von 1883 bis 1887 an der Université libre de Bruxelles Pharmazie. Anschließend wechselte er an den botanischen Garten von Brüssel, wo er von 1891 bis 1931 tätig war. Er verfasste mehrere Bücher über die Pflanzenwelt Afrikas und beschrieb über 3600 Pflanzenarten.

Nach ihm ist die Gattung Dewildemania  aus der Tribus Vernonieae in der Pflanzenfamilie der Korbblütler (Asteraceae)  benannt.

1939 wurde er korrespondierendes Mitglied der Académie des sciences in Paris.

Veröffentlichungen 
 1902: Les plantes tropicales de grande culture, 2. Auflage 1908
 1900–1911: Plantae Thonnerianae congolenses gemeinsam mit Théophile Alexis Durand
 1921–1933: Contribution à l'étude de la flore du Katanga
 1921–1932: Plantae Bequaertianae
 1894: Beiträge a l'étude de la flore de Bulgarie, (mit A. Tocheff, (1867-1944)) - Beiträge zur Erforschung der bulgarischen Flora.
 1897: Prodrom de la flore algologique des Indes Néerlandaises (Indes Néerlandaises und Parteien des Territoriums von Bornéo und der Papuasie non Hollandaises), Prodome der phykologischen Flora in Niederländisch-Ostindien
 1898–1920: Illustrationen der Kongore, 1898 bis 1920 (mit Théophile Alexis Durand, 1855–1912)- Illustrationen der kongolesischen Flora.
 1900: Les algues de la flore de Buitenzorg: Essai d'une Flore Algologique de Java, Algen von Buitenzorg; ein Aufsatz über Algen von Java.
 1902: Les plantes tropicales de grande Kultur - Landwirtschaftliche tropische Pflanzen.
 1903: Bekanntmachungen über die Pflanzen des Kongo - Nützliche und interessante Pflanzen des Kongo.
 1903: Etüden der Systématique und der Géographie botaniques sur la flore du Baset du Moyen-Congo - Studien zur Systematik und Phytogeographie des unteren und mittleren Kongo.
 1905: Les phanérogames des Terres Magellaniques - Phanerogame der Magellan-Regionen.
 1913: Dokumente für die Geo-Botanique Congolaise - Dokumente für das Studium der kongolesischen Geobotanik.
 1921: Beitrag à l'étude de la flore du Katanga - Beitrag zur Erforschung der in Katanga heimischen Flora.
 1938: Sur des plantes médicinales ou utiles du Mayumbe (Kongo Belge) - Über Heil- und Nutzpflanzen von Mayumbe. Émile Auguste Joseph De Wildeman

Quellen 
 Walter Erhardt u. a.: Der große Zander. Enzyklopädie der Pflanzennamen. Band 2, Seite 1914. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2008. ISBN 978-3-8001-5406-7
 Taxonomic literature: a selective guide to botanical publications, Supplement V, 1998 online

Weblinks 
 Autoreneintrag bei ipni.org
 Archiv Emile De Wildeman, Königliches museum für Zentralafrika

Einzelnachweise 

Botaniker (19. Jahrhundert)
Botaniker (20. Jahrhundert)
Korrespondierendes Mitglied der Académie des sciences
Autor
Namensgeber für eine Pflanzengattung
Belgier
Geboren 1866
Gestorben 1947
Mann